

Pseudonyme 

 Mireille Porte (1947-), dit Orlan ou ORLAN, artiste plasticienne française.
 Pierre Dumarchey (1882-1970), dit Pierre Mac Orlan, écrivain français.

Divers 
 Orlan est la transcription en caractères latins de орлан, le nom en russe du pygargue.
 Orlan est une famille de combinaisons spatiales semi-rigides conçues et fabriquées par la société russe NPP Zvezda.
 Orlan-10, drone russe fabriqué pour le compte des forces armées de la Fédération de Russie.

Toponyme 

 La place Pierre-Mac-Orlan est une voie située dans le quartier de la Chapelle du .